
Termin -{R39}- ima više značenja.

 R-oznake, R39: Opasni ili veoma ozbiljni nepovratni efekti
 R39 put (Južna Afrika), autoput